Tryssglobulus är ett släkte av svampar. Tryssglobulus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tryssglobulus